Les Granges è il nome di alcuni comuni francesi:
Les Granges – Aube
Les Granges-Gontardes – Drôme
Les Granges-le-Roi – Essonne

Pagine correlate 
Granges – pagina di disambiguazione